Общност е термин, широко използван в социологията. Други негови значения са свързани с:

Организации 
Най-известно значение на термина „общност“ е:
 Общност на нациите – доброволно междудържавно обединение на независими суверенни държави, в което влизат Великобритания и почти всички нейни бивши доминиони, колонии и протекторати.

Други организации:
 Общност на португалоезичните държави
 Общност на независимите държави (ОНД) – междудържавно обединение, създадено от Беларус, Русия и Украйна;
 Общност на демократичния избор – „общност на демокрациите от балтийско-черноморско-каспийския регион“, организация, алтернативна на ОНД, учредена на 2 декември 2005 г. на учредителен форум в Киев (Украйна).
 Общност на непризнатите държави (СНГ-2) – неформално обединение, създадено за консултации, взаимопомощ, координация и съвместни действия от непризнати самопровъзгласили се държавни образувания на постсъветска територия – Абхазия, Република Нагорни Карабах, Приднестровие и Южна Осетия.

Територии 
 Общност на Австралия – пълно официално название на Австралия
 Общност (САЩ) – термин, използван в пълните официални наименования на четири от 50-те щата на САЩ
 Общност на Вирджиния
 Общност на Кентъки
 Общност на Масачузетс
 Общност на Пенсилвания